Jinbei steht für

 Jinbei (Automarke), chinesische Automarke
 Renault Brilliance Jinbei Automotive, chinesischer Automobilhersteller
 Jinbei (japanische Kleidung), ein japanisches Kleidungsstück